Tagliavini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Tagliavini (1903–1982), italienischer Linguist
 Ferruccio Tagliavini (1913–1995), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Franco Tagliavini (1934–2010), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Heidi Tagliavini (* 1950), Schweizer Diplomatin
 Luigi Ferdinando Tagliavini (1929–2017), italienischer Organist
 Roberto Tagliavini (* 1976), italienischer Opernsänger (Bass)